Mazowiecka grupa IV ligi jest jedną z 18 grup IV ligi piłki nożnej w Polsce. Występuje w niej 18 drużyn z województwa mazowieckiego. Opiekunem rozgrywek jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie.

Sezon 2022/2023 
Od sezonu 2022/2023 ponownie w województwie mazowieckim jest jedna grupa IV ligi, która powstała razem z 2 grupami V ligi.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce. Powstały wówczas dwie grupy mazowieckie w IV lidze - północna i południowa.

Sezon 2007/2008 
Sezon 2007/2008 był przygotowaniami pod reformę rozgrywek piłkarskich w Polsce - powstanie trzeciego szczebla centralnego spowodowało przesunięcie IV ligi na piąty poziom rozgrywkowy. Zwycięzca mazowieckiej grupy IV ligi walczył w barażach o prawo gry w II lidze w następnym sezonie. Drużyny z miejsc 2-5 uzyskały prawo do gry w III lidze w następnym sezonie, natomiast pozostałe zespoły "spadły" do nowej IV ligi.

Sezon 2006/2007 
Rozgrywki IV ligi grupy mazowieckiej w sezonie 2006/2007 rozpoczęły się 5 sierpnia 2006 roku. Mistrzem rundy jesiennej, która zakończyła się 12 listopada 2006 r. została drużyna Dolcana Ząbki, która również okazała się najlepsza w całych rozgrywkach i wywalczyła awans do III ligi.

Tabela 

 Dolcan Ząbki awansował do III ligi, grupy I.
 Żbik Nasielsk i Gwardia Warszawa spadły do V ligi.
 Legia II Warszawa wycofała się po zakończeniu rozgrywek.

Sezon 2005/2006

Tabela 

 Nadnarwianka Pułtusk awansowała do III ligi, grupy I
 Powiślanka Lipsko, Pogoń Siedlce, KS Piaseczno, Podlasie Sokołów Podlaski, KS Warka i Delta Warszawa spadły do V ligi

Sezon 2004/2005

Tabela 

 Dolcan Ząbki awansował do III ligi, grupy I
 Wisła II Płock, Pilica Białobrzegi, Olimpia Warszawa, KS Łomianki, Kasztelan Sierpc i Korona Góra Kalwaria spadły do klasy okręgowej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Strona IV ligi mazowieckiej

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce